ZNP steht für:

 Zanzibar Nationalist Party
 Zoram Nationalist Party
 Związek Nauczycielstwa Polskiego, Gewerkschaft der polnischen Lehrerschaft

Abkürzung